Bergères ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Bergères im Département Aube

mit Namenszusatz:
Bergères-lès-Vertus im Département Marne
Bergères-sous-Montmirail im Département Marne